Бусма́йер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бусмайер, Ханс (1853—1930) — немецкий музыкальный педагог, пианист и композитор.
 Бусмайер, Хуго (1842—1912) — бразильский пианист и композитор немецкого происхождения.